Mataruge est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Mataruge, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
Mataruge, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Mataruge, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.